Capela dos Ossos (dt. ‚Knochenkapelle‘) ist der Name folgender Beinhäuser in Portugal:

 Capela dos Ossos (Faro), Beinhaus in Faro
 Capela dos Ossos (Évora), Beinhaus in Évora